Франсуа Дюбуа ( или Du Bois): Дюбуа, Франсуа (1529—1584) — художник.
 Дюбуа, Франсуа (Франциск Сильвий; 1614—1672) — врач, химик.
 Дюбуа, Франсуа (1790—1871) — художник.